Mistrzostwa Polski w Szachach 2007 – turnieje szachowe, rozegrane w 2007 r. w Opolu (mężczyźni) i Barlinku (kobiety), mające na celu wyłonienie 64. mistrza Polski mężczyzn oraz 59. mistrzynię Polski kobiet. Oba turnieje rozegrano systemem kołowym z udziałem 14 zawodników i 12 zawodniczek.

Złote medale zdobyli: Tomasz Markowski (5. raz w karierze) i Iweta Rajlich (5. raz w karierze).

Wyniki 64. Mistrzostw Polski Mężczyzn 
Opole, 9 – 22 lutego 2007

Wyniki 59. Mistrzostw Polski Kobiet 
Barlinek, 8 – 18 marca 2007

Zobacz też 
 Mistrzostwa Polski w szachach

Bibliografia 
 
 Mistrzostwa Polski Mężczyzn 2007
 Mistrzostwa Polski Kobiet 2007
 POL-ch 64th, Opole 2007 
 POL-ch (Women), Barlinek 2007 

Indywidualne mistrzostwa Polski w szachach
2007 w polskim sporcie